Bruno Sandras – politico francese
 Damien Sandras – informatico belga
 Gatien de Courtilz de Sandras – scrittore francese
 Gustave Sandras – ginnasta francese